

Patronyme 

 Ann Ronell (1905-1993), compositrice américaine ;
 Avital Ronell (1952-), philosophe et critique littéraire américaine.

Prénom 
 

Patronyme anglais